Коссак — українське прізвище.

Люди 
 Коссак Василь Андрійович (1886, Чортків — 1932, Стрий) — український актор, співак (тенор), режисер.
 Коссак Войцех (1857–1942) — польський художник, син Юліуша Коссака.
 Коссак Григорій (1882—1939) — громадський і військовий діяч, полковник УГА.
 Коссак Еміліян Ілля ЧСВВ (1804—1881) — протоігумен Чину Святого Василія Великого
 Коссак Зенон (1907–1939) — член УВО і ОУН.
 Зофія Коссак-Щуцька — польська письменниця, учасниця руху Опору організації «Жеґота».
 Коссак Іван (1879–1927) — громадський і військовий діяч, брат Григорія Коссака.
 Коссак Ірина Андріївна (1882, Монастириська — 1959, Івано-Франківськ) — українська актриса, дружина Василя Коссака.
 Коссак Леон (1815–1877) — польський художник, автор картин на батальні теми, брат Юліуша Коссака.
 Коссак Михайло — львівський міщанин, громадський діяч-народовець.
 Коссак Михайло Андрійович (1874, Горішня Вигнанка — 1938, Кам'янець-Подільський) — український композитор, диригент, музичний педагог, брат Василя Коссака.
 Симона Коссак (1943—2007) — польська біологиня, екологиня, популяризаторка науки.
 Коссакова-Сорокова Ванда Михайлівна (1896–1978) — українська акторка. Донька Михайла Андрійовича Коссака.
 Коссак Юліуш (1824—1899) — польський живописець і графік.
 Дякова Антоніна з Коссаків  — українська акторка.
 Костів-Коссаківна Марія Андріївна (на сцені — Чернявська) (1876, Чортків — бл.1930, Бар) з Коссаків — українська артистка і співачка.
 Коссак Олена Степанівна (*1985) — українська психологиня, підприємиця, громадська та культурна діячка.
Українські прізвища
Польські прізвища